NS 2000 (stoomlocomotief), Nederlandse stoomlocomotief uit 1900, latere serie NS 2000
NS 2000 (diesellocomotief), Nederlandse diesellocomotief uit 1945, latere serie NS 2000